Андреа Малі (, 17 листопада 1977, Камник, Югославія) — словенська біатлоністка, учасниця олімпійських ігор 2002, 2006 та 2010 років.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на Чемпіонатах світу

Загальний залік Кубку світу 
 2001–2002 — 68-е місце
 2002–2003 — 31-е місце
 2003–2004 — 35-е місце
 2004–2005 — 49-е місце
 2005–2006 — 53-е місце
 2006–2007 — 51-е місце
 2007–2008 — 76-е місце
 2008–2009 — 34-е місце
 2009–2010 — 46-е місце
 2010–2011 — 32-е місце
 2011–2012 — 43-е місце
 2012–2013 — 41-е місце

Статистика стрільби

Посилання 

 Профіль на сайті IBU 

М
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2002
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010